

Persone
Luke Thomas – calciatore inglese nato nel 1999.
Luke Thomas – calciatore inglese nato nel 2001.